Die NHL-Saison 1980/81 war die 64. Spielzeit in der National Hockey League. 21 Teams spielten jeweils 80 Spiele. Den Stanley Cup gewannen die New York Islanders nach einem 4:1-Erfolg in der Finalserie gegen die Minnesota North Stars. Auf 2,05 Punkte pro Spiel brachte es Wayne Gretzky in dieser Saison. Nur Joe Malone hatte in der ersten Saison der NHL einen höheren Schnitt erreicht. Gretzky brach mit 109 Assists den Rekord von Bobby Orr und mit 164 Punkten den Rekord von Phil Esposito. Die beiden Rekorde hatten Orr und Esposito vor 10 Jahren gemeinsam bei den Boston Bruins aufgestellt. Esposito erzählte später, dass ihn sein Vater vor einigen Jahren angerufen hatte, nachdem er Gretzky in einem Jugendspiel gesehen hatte und sagte: „Ich habe einen Jungen gesehen, der all deine Rekorde brechen wird.“ Marcel Dionne führte in Los Angeles die „Tripple Crown Line“ mit Dave Taylor und Charlie Simmer an und schaffte in seinem 740. Spiel seinen tausendsten Punkt. Noch nie hatte ein Spieler diese Marke schneller erreicht. Als zweiter Spieler nach Maurice Richard schaffte Islanders Star Mike Bossy in seinem 50. Saisonspiel sein 50. Tor. Zwei Tschechen sorgten in Quebec für Aufsehen: Bei den Olympischen Spielen im Vorjahr hatten sich die Brüder Anton und Peter Šťastný abgesetzt und Peter brachte es in seiner Rookie-Saison auf 109 Punkte. Dafür gewann er die Calder Memorial Trophy. Der Verband der Tschechoslowakei einigte sich mit der NHL und so konnten ab der kommenden Saison die Spieler legal in die NHL wechseln. Darunter auch der dritte Šťastný-Bruder Marián.

Im Spiel der Los Angeles Kings gegen die New York Rangers am 8. April 1981 in Los Angeles kam es zu einem Strafminuten-Weltrekord. Die Schiedsrichter verhängten 58 Strafen gegen 25 Spieler mit insgesamt 267 Strafminuten.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF= Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Wales Conference

Campbell Conference

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte

Stanley-Cup-Playoffs

NHL-Auszeichnungen

Siehe auch 
 NHL Entry Draft 1980

Weblinks 
 
 NHL 1980/81 bei hockeydb.com

Eishockeysaison 1980/81
1980/81